Лінда Вілд була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Наоко Савамацу виграла титул, перемігши у фіналі Юку Йосіду з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Ші-тін Ван (чвертьфінал)
  Наоко Савамацу (переможниця)
  Тамарін Танасугарн (1-ше коло)
  Наоко Кадзімута (2-ге коло)
  Аннабел Еллвуд (1-ше коло)
  Ріта Гранде (півфінал)
  Юка Йосіда (фінал)
  Мейлен Ту (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1997 Danamon Open Draw

Danamon Open
Тур WTA 1997